Bachman ist der Familienname folgender Personen:
 Brett W. Bachman, US-amerikanischer Filmeditor
 Charles Bachman (1924–2017), US-amerikanischer Informatiker
 Elisabeth Bachman (* 1978), US-amerikanische Volleyballspielerin
 James Bachman (* 1972), englischer Schauspieler, Drehbuchautor und Comedian
 John Bachman (1790–1874), US-amerikanischer Naturgelehrter und Priester
 Nathan L. Bachman (1878–1937), US-amerikanischer Politiker
 Randy Bachman (* 1943), kanadischer Rockmusiker
 Reuben Knecht Bachman (1834–1911), US-amerikanischer Politiker
 Richard Bachman (* 1987), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Richard Bachman, Pseudonym des Schriftstellers Stephen King
 Tal Bachman (* 1968), kanadischer Musiker
 Todd Bachman († 2008), US-amerikanischer Unternehmer

Orten in den Vereinigten Staaten:
 Bachman (Ohio)
 Bachman (West Virginia)
 Bachman Chapel (South Carolina)
 Bachman Mills (Maryland)

Siehe auch:

 Bachman-Turner Overdrive
 Bachmann (Begriffsklärung), Pachman, Pachmann